Il termine tono deriva dal greco antico τόνος (tonos, dal verbo τείνω ovvero teinō, allungarsi), può avere diversi significati:

Arte 
 Tono – in pittura è un passaggio di colore dall'ombra alla luce.

Elettronica 
 Controlli di tono – circuiti elettronici utilizzati per modificare le frequenze basse o alte del suono, vedi filtro (elettronica)

Geografia
 Tōno – città giapponese della prefettura di Iwate
 Tono – è una città della Repubblica Democratica del Congo
 Tono – è un fiume peruviano
 Tono – è una frazione di Milazzo (ME)

Linguistica 
 Tono – peculiarità grammaticale

Medicina 
 Tono – termine della cardiologia
 Tono muscolare – resistenza dei muscoli ai movimenti passivi

Musica 
 Tono – in musica è un'unità di misura degli intervalli musicali

Persone 
 Tono (1896-1978) - pseudonimo di Antonio de Lara Gavilán, fumettista spagnolo

Pagine correlate 
 Intonazione